Loučná ist der Name

 mehrerer Orte in Tschechien:
 Loučná nad Desnou (Wiesenberg), Gemeinde im Okres Šumperk
 Loučná pod Klínovcem (Böhmisch Wiesenthal), Gemeinde im Okres Chomutov
 Loučná  (Ladung), Ortsteil von Lom, Okres Most; siehe Loučná (Lom)
 Loučná (Waitzengrün), Ortsteil von Jindřichovice, Okres Sokolov; siehe Loučná (Jindřichovice)
 Loučná nad Nisou (Lautschnei), Ortsteil von Janov nad Nisou, Okres Jablonec
 Loučná (Görsdorf), Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec; siehe Loučná (Hrádek nad Nisou)
 Loučná  (Lautsche), Ortsteil von Višňová, Okres Liberec; siehe Loučná (Višňová)

 eines linken Nebenflusses der Elbe bei Sezemice in Tschechien; siehe Loučná (Fluss)

 des höchsten Berges des Osterzgebirges, siehe Loučná (Berg)